Hedone – grecki duch (daimona)
 Hedone – zespół muzyczny
 Hedone – czasopismo